Despota může označovat:
 zpravidla vládce s neoprávněnou neomezenou mocí, který utlačuje lid
 Despota (titul) – středověký titul v byzantské kulturní oblasti 
 Diktátor
 násilnický, panovačný člověk
 Tyran

v šiřím významu
 Despocie
 Despotát

externí odkazy